Запаковская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 81 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на правом берегу реки Суланда, при впадении в неё ручья Паково. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Кабановская, на севере, на противоположенном берегу реки, деревни Боровская и Желтиковская.
 Часовой пояс

Население

История 
В деревне в 1883 году на средства крестьян деревень Запаковская и Сидоровская была построена деревянная Вознесенская церковь, приходской храм Желтиковского прихода, выделившегося в 1894 году в самостоятельный приход из Верхнесуландского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Запаковская насчитывает 21 двор, 48 мужчин и 53 женщины. Указано, что в деревне находится церковь. В административном отношении деревня входила в состав Верхосуландского сельского общества Верхосуландской волости.
На 1 мая 1922 года в поселении 26 дворов, 61 мужчина и 93 женщины.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»